Teletón 2019 puede hacer referencia a las siguientes cruzadas benéficas:
 Teletón 2019 de Chile.
 Teletón 2019 de Perú.